Niemcy:
 Jade – rzeka  
 Jade – zatoka
 Jade – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wesermarsch

Inne:
 Jade – film z 1995 roku
 JADE –  Europejska Konfederacja Junior Enterprises
 JADE engine – graficzny silnik gier komputerowych
 Java Agent DEvelopment framework – framework do tworzenia systemów wieloagentowych

Osoby:
 Claude Jade – francuska aktorka
 Jade Ewen – wokalistka brytyjska i aktorka